Domenico Buttaoni ist der Name folgender Personen:

* Domenico Buttaoni (Bischof) (1757–1822), italienischer Geistlicher, Bischof von Fabriano e Matelica
 Domenico Buttaoni (Theologe) (1775–1859), italienischer Dominikaner und Theologe